Алекса́ндр Павлович Макси́мов:
 Максимов, Александр Павлович (род. 1965) — украинский композитор.
 Максимов, Александр Павлович (1857—1917) — российский архитектор.